Острови Ідзу
Провінція Ідзу
Півострів Ідзу
Ідзу-Оґасаварський жолоб
Ідзу (Сідзуока)
Ідзунокуні
Похідні
Мінамі-Ідзу
Нісі-Ідзу
Хіґасі-Ідзу